

Hydronyme 
 Le Gorbio ou torrent de Gorbio est une rivière française du département Alpes-Maritimes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un petit fleuve côtier qui se jette en Mer Méditerranée.

Toponyme 
  Gorbio est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.